Вильямайор-де-Монхардин () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-Эстелья. Занимает площадь 13,10 км². Население — 140 человек (на 2005 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Наварры